Secretaría de la Función Pública puede hacer referencia a:

Secretaría de la Función Pública, secretaría de Estado de México.
Secretaría de la Función Pública, secretaría ejecutiva de Paraguay.